Христофоридис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Христофоридис, Антон (1917—1985) — греческий боксёр-профессионал, выступавший в полутяжёлой весовой категории.
 Христофоридис, Ставрос — греческий биатлонист, участник двух Олимпийских игр.